Текоак има више значења:

 Текоак, Санта Марија Нативитас (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Текоак (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текоак, Гранха Порсина (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Текоак (Тенансинго), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Текоак (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику